Сіра̀ (Шираз) — червоний сорт винограду
 Сіра — мусульманська біографічна література, присвячена пророку Мухаммеду